It Ain't Easy – album dei Three Dog Night del 1970
 It Ain't Easy – album di Long John Baldry del 1971
 It Ain't Easy – album di Janie Fricke del 1982
 It Ain't Easy – album di Chris Smither del 1984
 It Ain't Easy (On Your Own) – singolo di Ricky Fanté del 2004